Gray Gables steht für:

 Gray Gables (Washington), ein Siedlungsgebiet im Grays Harbor County

Gray Gables bezeichnet folgende, im NRHP gelistete, Objekte:

 Gray Gables (Darlington, Maryland), NRHP-ID: 86000582
 Gray Gables (Winton, North Carolina), NRHP-ID: 82003470